Manuel Alberti (priester) - Argentijns priester en lid van de Eerste Junta na de Mei Revolutie. Naamgever van onderstaande plaats.
 Manuel Alberti (Buenos Aires) - Argentijnse plaats